Edelsheim ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Christian Seifert von Edelsheim (1669–1722), Chef der Regierung („Regierungspräsident“) der Grafschaft Hanau-Münzenberg
 Georg Ludwig von Edelsheim (1740–1814), badischer Minister
 Ilona Edelsheim-Gyulai (1918–2013), ungarische Adlige, Ehefrau von István Horthy, Krankenschwester im Zweiten Weltkrieg
 Johann Georg Seifert von Edelsheim (1639–1723), hanau-münzenbergischer Regierungs- und Kammerpräsident
 Leopold von Edelsheim-Gyulai (1826–1893), österreich-ungarischer General der Kavallerie
 Ludwig von Edelsheim (1823–1872), badischer Minister
 Maximilian von Edelsheim (1897–1994), deutscher Offizier

 die ursprünglich hessischen Freiherren von Edelsheim, siehe Edelsheim (Adelsgeschlecht)

Siehe auch:
 Edelsheimsches Palais, Stadtpalais in der Altstadt Hanau gegenüber dem Hanauer Stadtschloss